Тундутово — топонимы в России.

Тундутово — село в Малодербетовском районе Калмыкии.
Тундутово — до 1953 г название железнодорожной станции (тип населенного пункта) Канальная в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Тундутово — до 1953 г. название станции Канальная Приволжской железной дороги.